HMS Saumarez ist der Name von

 HMS Saumarez (1916), Flottillenführer der Zerstörer der Parker-Klasse der Royal Navy (1916–1931)
 HMS Saumarez (G12), Flottillenführer der Zerstörer der S-Klasse der Royal Navy (1941–1950)